PDS () — спецификация дизайна продукта, данные о том, как выполнен дизайн, что должен делать и насколько соответствует требованиям. Требования могут быть собраны в т. н. PRS () — спецификации требований к продукту. Целью является обеспечение того, чтобы последующее проектирование и разработка продукта отвечали потребностям (или требованиям) пользователя. Спецификация дизайна продукта является одним из элементов управления жизненным циклом продукта.

Файлы PDS чаще всего связаны с программным обеспечением для редактирования видео PowerDirector. Слайд-шоу и видеопроекты хранятся в формате PDS. Для создания файлов PDS могут быть использованы такие шаблоны, как программа PowerDirector. Другим случаем использования файла PDS может служить использование этого формата в системе NASA Planetary Data System. Такие файлы данных содержат все виды информации о солнечных системах, планетах и т.д.

Видео и аудиоданные, используемые для редактирования, в самом файле проекта PDS не сохраняются. В целом файлы PDS содержат ссылки на используемые файлы, а также настройки, эффекты перехода и т.д. Это означает, что перемещение видео или аудиофайла, используемого в проекте, может привести к ошибкам в файлах PDS.

Программы, которые открывают PDS файлы:

См. также 
 Спецификация
 

Техническая документация
Проектирование